El término «One for the Road» —en español: «Una para el camino»— puede hacer referencia a:

Música 
 «One for the Road», álbum de The Kinks (1980).
 «One for the Road», álbum de April Wine (1985).
 «One for the Road», canción de Arctic Monkeys (2013).